Ce nom est partagé par :
 Baie de Saint-Paul, une baie face à la ville de Saint-Paul à La Réunion ;
 Baie de Saint-Paul, une baie face à la ville de San Pawl il-Baħar à Malte ;
 Baie-Saint-Paul, une ville du Québec, située dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix.